Georges Koskas (1922-2013), peintre français
Marco Koskas (né en 1951), écrivain franco-israélien
Olivier Koskas (né en 1974), céiste français

Patronyme séfarade